Drifting back (Genius Of Time) (2011), een lied van Genius Of Time
 Driftin' back (Neil Young) (2012), een lied van Neil Young